Allersheim ist der Ortsname von:

 Allersheim (Giebelstadt), Ortsteil des Marktes Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Allersheim (Holzminden), Ortsteil der Stadt Holzminden, Landkreis Holzminden, Niedersachsen 
 Allersheim (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Allersheim ist der Name der:
 Brauerei Allersheim in Holzminden-Allersheim